Hackin ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Hackin (1886–1941), französischer Orientarchäologe und Museumsdirektor
 Marie Hackin (1905–1941), französische Orientarchäologin